Heinrich Rettig ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Rettig (Maler) (1859–1921), deutscher Maler
 Heinrich Rettig (Architekt) (1900–1974), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Heinrich Christian Michael Rettig (1799–1839), deutscher klassischer Philologe und evangelischer Theologe